Mužská čtyřhra Rolex Paris Masters 2022 probíhala na přelomu října a listopadu 2022. Do deblové soutěže pařížského tenisového mastersu hraného na tvrdém povrchu AccorHotels Arena nastoupilo dvacet čtyři párů. Obhájci titulu, Němec Tim Pütz s Novozélanďanem Michaelem Venusem, ve čtvrtfinále nestačili na Kevina Krawietze a Andrease Miese.

Rajeev Ram a Wesley Koolhof vstoupili do turnaje jako soupeři o post světové jedničky ve čtyřhře. Postupem do semifinále si Nizozemec Koolhof zajistil premiérový posun do čela žebříčku ATP, v němž po skončení nahradil Rama. Přestože měl shodný počet bodů jako spoluhráč Neal Skupski, vyšší postavení mu zajistilo o jeden odehraný turnaj méně. Skupski se poprvé stal světovou dvojkou. 

Vítězem se stal druhý nasazený, nizozemsko-britský pár Wesley Koolhof a Neal Skupski, který ve finále zdolal chorvatsko-americké turnajové osmičky Ivana Dodiga s Austinem Krajickem po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1000 bodů, získali sedmou společnou trofej od zahájení spolupráce v lednu 2022, třetí z Mastersů, a zajistili si pozici prvního světového páru na konečném žebříčku. Koolhof na okruhu ATP Tour vybojoval čtrnáctý deblový titul a pro Skupského to bylo třinácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Top half

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Paris Masters
Tenis ve Francii v roce 2022
ATP Tour 2022